Aquest llistat conté els campions dels Jocs Olímpics de l'antiguitat que es van celebrar sense interrupció a Olímpia, Antiga Grècia, tradició que es va mantenir per més de 1000 anys, des de l'any 776 aC fins a l'any 393, quan van ser prohibits tots els cultes pagans per l'emperador cristià de Roma Teodosi I el Gran. És un llistat incomplet que es basa en fragments Pausànies (segle II), Eusebi de Cesarea (segle III), així com en inscripcions recopilades per fons modernes.

Història 
El primer en establir un llistat va ser Hípies, més tard Aristòtil continuà i posteriorment Erastòtenes, Flegó i Eusebi.

S'estima que la llista total de campions podria ser quatre vegades més extensa que la que ha sigut reconstruïda, per la qual cosa podria haver hagut uns 3500 campions.

A l'extens llistat es poden visualitzar triomfs d'alguns reis i emperadors, com ara Filip II (pare d'Alexandre el Gran), guanyador en tres Jocs consecutius (356, 352 i 348 aC). La primera de les victòries el 356 aC va ser contada per Clístenes, i va coincidir amb el naixement del seu fill, per la qual cosa la seva mare adoptà el nom d'Olímpia. El propi Alexandre el Gran va obtindre diferents victòries segons Clístenes, però no ha sigut inclòs en la relació per no estar disponibles les dades de l'any i l'olimpíada.

Segles més tard, i malgrat la invasió de Roma, els Jocs continuaren celebrant-se cada 4 anys, però ja amb la participació també de competidors romans, inclòs, l'any 65 l'emperador romà Neró, el qual es va adjudicar quasi la totalitat dels Jocs d'aquell any, amb 6 victòries.

Els registres dels vencedors des de finals del segle III fins a la primera meitat del IV son escassos, per tractar-se d'un període de turbulències polítiques i religioses a l'imperi romà. Finalment, els Jocs, els temples, cultes i pràctiques religioses antigues van ser prohibides per l'emperador romà Teodosi l'any 393, com a primera mesura del nou ordre del cristianisme.

Llista de campions olímpics

Palmarès

Ciutats amb més títols per prova

Ciutats amb més títols

Atletes amb més títols

Notes

Referències 

Llistes d'esport